Die Spielzeit 2019/20 war die dritte Austragung der MySports League, der dritten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.

Neu dabei sind der SC Lyss und der EHC Arosa (beide Aufsteiger aus der 1. Liga). Sie ersetzen den HC Sierre (Aufstieg in die SL) und Star Forward (Abstieg in die 1. Liga). Die Saison umfasst 32 Qualifikationsrunden.

Meisterschaftsabbruch 
Am 11. März 2020 rief der Kanton Tessin aufgrund der Coronavirus-Epidemie den Notstand aus. Als Konsequenz daraus wurden alle Eishallen im Kanton Tessin geschlossen. Da unter diesen Umständen ein Meisterschaftsbetrieb nicht mehr möglich war, entschied der Verband nach einer Rücksprache mit den Clubs, die Meisterschaft in allen Ligen und Stufen zu beenden. Dies betraf auch die MySports League in welcher die Finalserie zwischen dem HCV Martigny und dem EHC Basel nicht gespielt werden konnte. Da die Clubs der beiden obersten Ligen bestimmt haben, dass in Folge des Meisterschaftsabbruch keine Auf- und Absteiger in die National und Swiss League geben sollte, konnten weder Martigny noch Basel aufsteigen. An einer Videokonferenz am 21. März wurde bestimmt, dass es keine Aufstiege am grünen Tisch gibt. Da die Meisterschaft in der 1. Liga ebenfalls nicht fertig gespielt werden konnte, gab es damit auch keinen Aufsteiger aus der 1. Liga. Der sportliche Abstieg des HC Düdingen wurde daher rückgängig gemacht.

Modus 
Gespielt wurden von den 12 Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gab es pro Team je 10 Zusatzbegegnungen gegen 5 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, West) festgelegt wurden. Insgesamt bestritt also jede Mannschaft 32 Qualifikationsspiele. Danach sollten die besten acht Mannschaften den Amateur Schweizermeister im Playoff-Stil ermitteln. Alle Playoff-Serien sollten nach dem Modus Best-of-Five gespielt werden.

Nach der Qualifikation spielten die Mannschaften auf den Plätzen neun bis zwölf in einer einfachen Hin- und Rückrunde um den Abstieg. Die Punkte aus der Qualifikation wurden mitgenommen. Das letztklassierte Team der Play-Outs sollte direkt in die 1. Liga absteigen.

Teilnehmer

Qualifikation

Modus 
Alle Teams spielen eine Hin- und Rückrunde, dies ergibt 22 Spiele. Dazu kommen 10 Spiele, die nach regionalen Kriterien eingeteilt werden. Die ersten acht Teams kommen in die Playoffs, die letzten vier Teams bestreiten eine Abstiegsrunde, wobei sie die Punkte aus der Qualifikation mitnehmen.

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlage nach Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playoffs

Playoff-Baum 
Für jede Runde werden die Paarungen anhand der Tabelle in der Qualifikation erneut ermittelt. Gespielt wird nach dem Best-of-Five-Modus.

Viertelfinal

Halbfinal

Relegation

Spiele 
Die Spiele fanden im Zeitraum vom 11. Februar bis zum 29. Februar 2020 statt. Der HC Düdingen Bulls wurde sportlich als Absteiger bestimmt. Wegen der Coronavirus-Epidemie konnte jedoch kein Team aus der 1. Liga aufsteigen, weshalb Düdingen in der MySports League verblieb.

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlage nach Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Einzelnachweise 

Saison der MySports League
Eishockeysaison 2019/20